Der Termin für die Parlamentswahl in Griechenland 2023 ist derzeit noch nicht sicher bekannt. Nach Aussage des Premierministers steht ein Termin im zweiten Quartal des Jahres in Aussicht.

Wahlsystem 
Wahlberechtigt sind alle griechischen Staatsbürger, die im Jahr der Wahl mindestens 17 Jahre alt sind. Formal besteht eine Wahlpflicht, allerdings werden Verstöße, wie schon in den letzten Jahrzehnten, nicht geahndet.

Für den Einzug ins Parlament besteht seit 1993 eine 3-Prozent-Sperrklausel.

In den letzten zwei Legislaturperioden wurden zuerst von der durch die sozialistische Syriza geführten Regierung, dann von der durch die konservative Nea Dimokratia getragenen Regierung Wahlrechtsreformen vorgeschlagen. Diese Gesetzesvorhaben erlangten zwar immer eine einfache, nie aber eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament. Wahlgesetze, die nur mit einfacher Mehrheit beschlossen werden, kommen laut griechischer Verfassung erst nach Ablauf der nächsten Wahlperiode zur Anwendung. Das bedeutet, dass die 2016 beschlossene Wahlrechtsreform, nach der die Mehrheitsprämie von 50 Sitzen abgeschafft wird und alle Sitze proportional verteilt werden, für diese Wahl erstmals gilt.

Bei der darauf folgenden Wahl kommt eine im Januar 2020 beschlossene Wahlrechtsänderung erstmals zur Anwendung, durch die der Bonus für die stärkste Partei in geänderter Form wieder eingeführt wird.

Ausgangslage 

Bei der Parlamentswahl 2019 wurde die Mitte-rechts Partei Nea Dimokratia stärkste Kraft und Kyriakos Mitsotakis somit Ministerpräsident.

Die vorherige Regierungspartei Syriza fiel mit fast vier Prozent Verlusten auf den zweiten Platz und ist seitdem in der Opposition.

Umfragen

Aktuelle Umfragen 
Die folgende Tabelle zeigt die Umfragen der letzten Wochen. Der Umfragewert der in den Umfragen führenden Partei ist farblich hervorgehoben.

Verlauf

Weblinks

Siehe auch 
 Geschichte Griechenlands
 Politisches System Griechenlands

Einzelnachweise 

Griechenland
2023